KEPCO peut renvoyer à :
 Korea Electric Power Corporation, société d'État coréenne ;
 Club de rugby qu'elle sponsorise ;
 Kansai Electric Power Company, société japonaise.